«Дже Цонка́па» — российская централизованная религиозная организация, объединяющая учеников проживающего в России буддийского наставника, геше Джампа Тинлея.

История 
В ходе визитов в Россию в 1991-1992 годах Его Святейшество Далай-лама XIV убедился в том, что благодаря развернувшимся процессам демократизации общества и расширению свободы вероисповедания в стране возникли условия для возрождения Дхармы. Учитывая значение России как региона традиционного распространения буддизма, Его Святейшество решил учредить в Москве Тибетский центр культуры и информации и назначить своего Духовного представителя в России и Монголии. После тщательного исследования всех возможных вариантов Далай-лама остановил свой выбор на кандидатуре одного из своих ближайших учеников – высокообразованном буддийском монахе Джампа Тинлее, проводившем в то время затворничество в горах поблизости от Дхарамсалы. Благодаря этому в России появился подлинный Духовный учитель, который принял на себя ответственность за возрождение буддизма. На протяжении более четверти века даруя буддийское учение в различных регионах России, Досточтимый Геше Тинлей основал множество общин и буддийских центров по всей стране. К настоящему моменту функционирует около 20 буддийских центров практически во всех крупных регионах России - «Московский буддийский центр Ламы Цонкапы», центр «Зелёная Тара» в Улан-Удэ, центр «Ченрези» в Элисте, центр «Манджушри» в Кызыле, центр «Асанга» в Санкт-Петербурге, «Атиша» в Иркутске, «Майтрейя» в Новосибирске, «Тушита» в Уфе, «Пунцог Чопел Линг» в Ростове-на-Дону, «Чакрасамвара» в Красноярске, центра «Амитабха» в Сочи и другие.

На базе московского центра также было образовано книжное издательство «Дже Цонкапа». В 2010 году в Кабанском районе Бурятии был основан «Байкальский медитационный центр», в котором стали проводиться ежегодные крупные ретриты. В 2013 году на основе множества региональных центров была зарегистрирована централизованная религиозная организация, названная в честь основателя школы гелуг — ламы Цонкапы.

Примечания 

Буддийские организации России
Гелуг